Cotumba steht für:

Cotumba (Bacău), ein Dorf im rumänischen Kreis Bacău

Cotumba ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Cotumba (* 1980), bolivianischer Straßenradrennfahrer